Михаи́л Петро́вич Мелкосту́пов (8 декабря 1988, Свирск, Иркутская область) — мастер спорта России по армейскому рукопашному бою. Более пяти лет работает тренером сборной Иркутской области (вместе с отцом Петром Иннокентьевичем и старшим братом Артёмом).

В спорт пришёл в пять лет. Параллельно учился игре на гитаре, танцевать, петь, играть в хоккей и футбол. Высшее образование получал на юридическом факультете БГУЭП.

Биография 
 2006−2013 — бронзовый призёр международного турнира на кубок Губернатора Московской области Громова Б. В. (Ногинск).
 2008—2010−2013 — чемпион кубка Вооружённых сил России (Иркутск).
 2008, 2011 — двукратный чемпион международного турнира на кубок губернатора Московской области Громова Б. В. (Серпухов 2008 и Пушкино 2011).
 2009 — чемпион России по армейскому рукопашному бою (Иркутск).
 2009 — чемпион Кубка Азии (Улан-Батор).
 2009 — бронзовый призёр международного турнира памяти Маргелова В. Ф. (Рязань).
 2009 — серебряный призёр Кубка России памяти Чепика Н. П. (Омск).
 2010, 2012 — серебряный призёр Чемпионата России (Тольятти), 2012 г.(Самара).
 2011- чемпион открытого чемпионата Вооруженных сил РФ (Пушкино)

Примечания 

Мастера спорта России